Papes:
 Alexandre I
 Alexandre II
 Alexandre III
 Alexandre IV
 Alexandre V
 Alexandre VI
 Alexandre VII 
 Alexandre VIII 
 Sants: Sant Alexandre, diversos personatges
 Príncep Appiani a Piombino: Alexandre Appiani d'Aragona
 Rei d'Armènia: Alexandre Heli 
 Reis d'Epir:
 Alexandre I de l'Epir conegut per Alexandre Molòs
 Alexandre II de l'Epir
 Reis d'Escòcia:
 Alexandre I d'Escòcia 
 Alexandre II d'Escòcia
 Alexandre III d'Escòcia
 Rei de Geòrgia: Alexandre I de Geòrgia
 Rei de Grècia
 Alexandre I de Grècia
 Reis d'Imerètia:
 Alexandre I d'Imerètia 
 Alexandre II d'Imerètia
 Alexandre III d'Imerètia 
 Alexandre IV d'Imerètia
 Alexandre V d'Imerètia
 Reis d'Israel:
 Alexandre Asmoneu 
 Alexandre Janeu
 Reis de Kakhètia:
 Alexandre I de Kakhètia
 Alexandre II de Kakhètia
 Alexandre III de Kakhètia 
 Reis de Macedònia:
 Alexandre I de Macedònia
 Alexandre II de Macedònia
 Alexandre El Gran III de macedònia.
 Alexandre IV de Macedònia
 Alexandre V de Macedònia
 Emperadors romans
 Alexandre Sever
 Domici Alexandre (usurpador), 310-311
 Alexandre 
 Tsars de Rússia:
 Alexandre Nevski, gran príncep de Novgorod i Vladimir.
 Alexandre I de Rússia 
 Alexandre II de Rússia 
 Alexandre III de Rússia 
 Reis de Síria (Selèucides)
 Alexandre I Balas
 Alexandre II Zabinas 
 Rei de Iugoslàvia: Alexandre de Iugoslàvia, diversos personatges.
 Altres personatges
 Alexandre Isos, cap de la lliga Etòlia
 Alexandre Lincestes, company d'Alexandre el gran
 Alexandre Perseu, fill del rei Perseu
 Alexandre Polispercó, fill de Polipercó
 Alexandre d'Acarnània, company de Filip III de Macedònia
 Alexandre d'Antioquia, amic de Marc Antoni
 Alexandre d'Apamea, bisbe
 Alexandre d'Etòlia, polític etoli
 Alexandre de Capadòcia, bisbe 
 Alexandre de Feres, tirà de Feres a Tessàlia
 Alexandre de Fòcida, governador macedoni
 Alexandre de Hieràpolis, bisbe
 Alexandre de Persis, sàtrapa selèucida
 Alexandre de Pèrgam, ambaixador
 Alexandre el paflagoni, diversos personatges.
 Alexandre de Rodes, líder polític de Rodes
 Alexandre de Rússia, gran duc de la casa reial
 Alexandre de Tràcia, príncep de Tràcia
 Alexandre d'Afrodísies, filòsof
 Alexandre Asmoneu, príncep jueu
 Alexandre (fill d'Herodes), príncep jueu
 Tiberi Alexandre, prefecte de Judea
 Alexandre d'Eges, filòsof
 Alexandre Etoli, poeta
 Alexandre de l'illa, monjo
 Alexandre de Tralles, metge
 Alexandre de Villedieu, sacerdot i escriptor francès
 Alexandre Efès, poeta
 Alexandre Farnese, diversos personatges.
 Alexandre Filaletes, metge
 Alexandre de Licòpolis, bisbe
 Alexandre Mindi, naturalista
 Alexandre Numeni, retòric
 Alexandre Pelòplaton, retòric
 Corneli Alexandre Polihistor, filòsof
 Alexandre (general) general macedoni
 Alexandre Ametos general macedoni
 Alexandre d'Atenes, poeta còmic
 Alexandre de Berea, militar macedoni
 Alexandre de Paphius, escriptor de mitologia grega
 Alexandre de Tricònion, comandants de la Lliga Etòlia
 Alexandre el gramàtic, escriptor grec
 Alexandre Dumas, diversos personatges.
 'Miscel·lània:
 Alexandre (pel·lícula), pel·lícula sobre Alexandre Magne de 2004 dirigida per Oliver Stone